Абрико́сов — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 
 Абрикосов, Андрей Львович (1906—1973) — советский актёр театра и кино, народный артист СССР.
 
 Абрикосов, Григорий Андреевич (1932—1993) — актёр, Народный артист РСФСР.
 Абрикосов, Георгий Георгиевич (1901—1967) — советский зоолог. 
 Абрикосов, Дмитрий Иванович (1876—1951) — русский дипломат.
 Абрикосов, Илья Хрисанфович (1915—1999) — заслуженный геолог РСФСР, первооткрыватель Ольховского нефтяного месторождения.
 Абрикосов, Николай Алексеевич (1850—1936) — российский предприниматель и благотворитель.
 Абрикосов, Степан Николаевич (1737 — ок. 1812) — первый представитель династии Абрикосовых.

Абрикосова 
 Абрикосова, Агриппина Александровна (1833—1901) — российская благотворительница.
 Абрикосова, Анна Ивановна (1892—1936) — терциарий Доминиканского ордена, деятельница Римско-католической церкви.
 Абрикосова, Татьяна Сергеевна (род. 1989) — российская профессиональная баскетболистка.
 Абрикосова, Феоктиста Сергеевна (1907—1983) — российский библиотечный работник.

См. также 
 Абрикосовы — купеческая династия
 Товарищество А. И. Абрикосова сыновей